Tokmak, peut faire référence à :
 Tokmak (Ouzbékistan) ;
 Tokmak (Ukraine) ;
 Gare de Verkhniï Tokmak I proche de la ville ci-dessus ;
 Tokmok, une ville du Kirghizstan aussi appelée Tokmak.